Rodel-Weltmeisterschaft bezeichnet
 die Weltmeisterschaften im Rennrodeln, siehe Rennrodel-Weltmeisterschaften
 die Weltmeisterschaft im Naturbahnrodeln, siehe Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft